Чемпионат России по баскетболу 2014/2015 является 2-м сезоном, проводимым под эгидой Единой лиги ВТБ, и 24-м Чемпионатом России. Чемпионом России стал ЦСКА.

Участники

Результаты матчей 
см. Единая лига ВТБ 2014/2015. Первый круг, Единая лига ВТБ 2014/2015. Второй круг, Единая лига ВТБ 2014/2015. Плей-офф

Итоговая таблица

См. также 
 Единая лига ВТБ 2014/2015
 Суперлига 2014/2015
 Кубок России 2014/2015
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2014/2015

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по баскетболу
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе